Toray Science and Technology Prize — приз, вручаемый за значительные достижения в науке и технологии. Присуждается Фондом Торэй (Toray Science Foundation) ежегодно с 1960 года. Премия включает в себя золотую медаль и денежную составляющую (5 миллионов японских иен). Её лауреатами были более 115 известных учёных, в том числе лауреаты Нобелевской премии.

Лауреаты 

 1960: , , ,  Лео Эсаки
 1961: Бэндзабуро Като, Садзиро Макино
 1962: , Харудзиро Сэкигути
 1963: , Цунэо Акаси
 1964: Дзэндзи Нисияма, 
 1965: , Рёдзи Уэда
 1966: , Го Окамото
 1967: Такэси Нагата, Кадзуо Окунуки
 1968: Сидзуо Миякэ, Хадзимэ Накамура
 1969: , Кадзухико Нисидзима
 1970: Масадзи Кубо, Минору Ода
 1971: , 
 1972: Такакадзу Маруясу, Кунио Яги
 1973: Коити Симода, Кэй Арима
 1974: Кэндзо Сугимото, Такаси Кубота
 1975: , 
 1976: , Рё Сато
 1977: , Сакару Судзуки
 1978: Сабуро Миякэ, Сиро Огава
 1979: Такэо Саэгуса, Кадзуо Такаянаги
 1980: Норио Като, 
 1981: Хисаси Мацуда, 
 1982: Кодзо Кавада, Рёю Утияма
 1983: , Кэй Ёсида
 1984: , 
 1985: Такэси Канадзава, 
 1986: Нобухико Сайто, Кодзо Танабэ
 1987: Кодзо Кутицу, Масато Морита, Акира Эндо
 1988: Масуо Судзуки, 
 1989:  Рёдзи Ноёри, 
 1990: Хумио Инаба, Тадао Касуя
 1991: Харуо Тино, Синдзи Кавадзи, Минору Одзима
 1992: Сюдзи Сайто, Масао Ири, 
 1993: Сёхэй Иноуэ, 
 1994: , Тору Ёсидзава
 1995: , 
 1996: , 
 1997: , 
 1998: , Масао Дояма
 1999:  Исаму Акасаки, 
 2000: Кёдзи Кавасаки, 
 2001: Кунио Такаянаги, 
 2002: Канэтада Нагаминэ, Цунэёси Куройва
 2003: , Кунисукэ Асаяма
 2004: , Коити Нарасака
 2005: Масатака Накадзава, Тадаоми Такэнава
 2006: , 
 2007: Кэйдзи Танака, Кадзуо Отака
 2008: Масакадзу Ивамото, 
 2009: , Тэруя Синдзё
 2010: , Масанори Иэ
 2011: , Ясунори Ямадзаки
 2012: Хитоси Сакано, 
 2013: , Ютака Кондо
 2014: Сатико Цукита, 
 2015: , 
 2016: , Тэцуо Хацуда
 2017: , Каору Инокути
 2018: Эйдзи Ясима, 
 2019: , Масамицу Иино

См. также 
 Toray Industries

Примечания

Ссылки 
 Сайт премии 
 Сайт премии 

Научные премии Японии
Награды, появившиеся в 1960 году
Списки лауреатов премий
Награды по алфавиту